Майбулак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Майбулак — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Майбулак — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
 Майбулак — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.